Vicente Guerrero (persoon), een van de leiders gedurende de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog en later president van Mexico
Vicente Guerrero (Tlaxcala), een stad in de Mexicaanse deelstaat Tlaxcala